The Way of the World, commedia di William Congreve (1700)

Film
The Way of the World – cortometraggio del 1910 diretto da David Wark Griffith 
The Way of the World – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Yankee Film Company
The Way of the World – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
The Way of the World – film del 1916 diretto da Lloyd B. Carleton
The Way of the World – film del 1920 diretto da A.E. Coleby